Andrea Sestini Hlaváčková e Barbora Strýcová erano le detentrici del torneo, ma Sestini Hlaváčková è fuori per maternità. Strýcová ha partecipato con Hsieh Su-wei, ma sono state sconfitte al secondo turno da Jeļena Ostapenko e Dajana Jastrems'ka.

In finale Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands hanno sconfitto Jeļena Ostapenko e Dajana Jastrems'ka con il punteggio di 6-3, 65-7, [10-7].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)

  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)

Wildcard 

  Sofia Kenin /  Bethanie Mattek-Sands (campionesse)
  Makoto Ninomiya /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

  Peng Shuai /  Wang Yafan (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2019